

Codici 
 LAM – codice vettore ICAO di Linhas Aéreas de Moçambique
 LAM – codice identificativo del DME-P di Lamezia e dell'ILS pista 28 di Lamezia Terme, radioassistenze per la navigazione aerea
 lam – codice ISO 639-3 della lingua lamba
 LAM – codice ISO 3166-2:PE del Lambayeque, (Perù)

Geografia 
 Lam – città della Baviera, (Germania)

Persone 
 Bowie Lam (1965) – cantante, attore e musicista cinese
 Carrie Lam (1957) – politica hongkonghese
 Dante Lam (1965) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico cinese
 Derek Lam (1967) – stilista statunitense di origini cinesi
 Ka Pou Lam (1985) – calciatore cinese, di ruolo difensore
 Karena Lam (1978) – cantante e attrice cinese
 Nguyễn Thùy Lâm (1987) – modella vietnamita
 Ringo Lam (1955) – regista, produttore cinematografico e sceneggiatore cinese
 Sandy Lam (1966) – cantante, attrice e ballerina cinese
 Shin A-lam (1986) – schermitrice sudcoreana
 Suet Lam (1964) – attore cinese 
 Thomas Lam (1993) – calciatore finlandese, di ruolo difensore
 Wifredo Lam (1902-1982) – pittore cubano
 Wong Tin-Lam (1928-2010) – regista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico cinese 
 Zhi Gin Lam (1991) – calciatore tedesco, di ruolo centrocampista

Sigle 
 Laboratoire d'Astrophysique de Marseille – Istituto di ricerca pubblico francese
 LAM – linfangioleiomiomatosi, patologia rara del polmone.
 LAM – Limited Area Model. Modello fisico-matematico per previsioni meteorologiche su zone limitate
 LAM – lembo anteriore della valvola mitralica.
 LAM – sigla UCI della squadra ciclistica Lampre-N.G.C.
 Lam – sigla della tonalità La minore

Altro 
 Lam – abbreviazione del Libro delle Lamentazioni
 Lām – lettera dell'alfabeto arabo
 LAM – missile